Csutora, folyadéktartó edény, lásd: kulacs
 Csutora, a pipaszár szopókája
 Csutora, Márai Sándor regénye